odmiana herbowa – wariant podstawowej wersji herbu;
 odmiana (biologia) – takson w systematyce;
 kultywar – odmiana uprawna;
 fleksja – odmiana rzeczowników i czasowników;
 odmiana językowa – wyodrębniona forma systemu językowego;
 styl – odmiana stylistyczna języka, np. wariant potoczny.